Blaues Wunder (lett. "meraviglia blu") può riferirsi a:
 il soprannome del ponte Loschwitzer Brücke a Dresda
 il soprannome dell'elettrotreno ET 170 della Deutsche Reichsbahn